Black Alien (São Gonçalo, 7 de junio de 1972) es un rapero brasileño, exintegrante de Planet Hemp. 

Black Alien creció en Niterói, (ciudad que denomina Nikiti en algunas de sus canciones)  Río de Janeiro en una familia rica, pero también convivió con otra parte menos favorecida de la familia, en São Gonçalo. Dentro de esos universos sociales opuestos sufría discriminación por los ricos por ser negro y por los negros por ser rico. Esta dualidad se hace patente en sus letras.

Figura clave dentro del underground brasileño en la última década, formó parte de Planet Hemp, grupo del cual también formaba parte Marcelo D2. El grupo realizaba una interesante fusión de géneros: rock, funk, samba, reggae, hardcore y hip hop. En 2012 grabó "Pra Quem A Carapuça Caiba", llena de sutiles críticas a su etapa en el grupo.

Entre 1993 y 2003 también formó parte del dúo Black Alien & Speed, que mezclaba hip hop con reggae. En 2010 el MC Speedfreaks, junto al que formó parte ese dúo musical fue asesinado en Río de Janeiro tras ser confundido con un confidente de la policía.

Black Alien lanzó su primer CD en solitario en 2004: Babylon by Gus – Vol. 1: O Ano do Macaco. El título del CD es una referencia al disco Babylon by Bus de Bob Marley.

Em 2006, una versión remix de su conocido "Quem Que Caguetou" fue incluida por el DJ Fatboy Slim en su CD Fala aí. Este tema fue escogido para sonar en un anuncio de Nissan en Europa, apareciendo en los anuncios previos a la exhibición de la película Kill Bill. También fue incorporada a la banda sonora de la película Fast Five, ambientada en Río de Janeiro y quinta parte de la saga The Fast and the Furious.

Ha colaborado con artistas consagrados en el panorama brasileño como Sabotage, Paralamas do Sucesso, Charlie Brown Jr.,  Fernanda Abreu, Raimundos, Banda Black Rio, Igor Cavalera, Edi Rock o Marcelinho da Lua, compartiendo escenario con Afrika Bambaataa, De La Soul, Beastie Boys, Chad Smith y Red Hot Chili Peppers.

En 2011 se estrenó el documental "Mr. Niterói – A Lírica Bereta", sobre el artista. El documental va más allá de mostrar sólo las influencias, su estilo de rima y las diversas posibilidades de hacer música. La narrativa va mostrando también el lado humano del personaje: sus triunfos, errores, sueños e perspectivas para el futuro.

Estilo 
Black Alien destaca por sus rimas ingeniosas e imprevisibles. En ocasiones usa frases en inglés en los estribillos. Una de sus mayores influencias es Wu Tang Clan. En sus letras encontramos una presencia destacada de la espiritualidad rastafari y cristiana, con influencias afrofuturistas, algo habitual en el contexto del sincretismo cultural y religioso brasileño. Sus letras están cargadas de crítica social en temas como la alienación de las masas, con referencias bíblicas. Entiende que el sistema mundano está bajo el poder del mal, representado en Babilonia como símbolo de las injusticias sociales, la hipocresía y la falsedad. También hace referencia a la escatología cristiana, el Apocalipsis en canciones como "Segunda Vinda" (Segunda Venida), sobre el uso del libre albedrío que el ser humano usa para hacer el mal o la banalidad de lo mundano frente a la Parusía, que compara con El retorno del Jedi. Entiende que las tácticas para controlar a la población mediante los medios de comunicación son obra de Satanás. 
Gran aficionado al cine, utiliza frases notables de películas em suas rimas. Otra de las referencias destacadas en sus canciones es el consumo de marihuana. De hecho tardó once años en sacar su segundo álbum (en el que la influencia del reggae es más destacada) debido a problemas con las drogas y el alcohol, pasando por un proceso de rehabilitación. En este segundo trabajo el artista muestra una madurez, así como un renacimiento personal.

En 2006 grabó la canción "Coração do meu mundo" para la telenovela novela "Bang Bang".

Discografía 
 2004: Babylon By Gus – Vol. I: O Ano do Macaco'
 2015: Babylon By Gus – Vol. II: No Príncipio Era O Verbo

Videoclips 
 (2004) Babylon by Gus - Director: Mauricio Eça e JR Alemão
 (2005) Caminhos do destino - Director: Raul Machado
 (2006) Como eu te quero - Director: Iuri Bastos
 (2011) Tranquilo - Marcelinho da Lua

Véase también 
 Planet Hemp
 Marcelo D2

Referencias 

Cantantes en portugués
Cantantes masculinos de Brasil
Raperos de Brasil
Beatboxers
Nacidos en São Gonçalo